

Географічні назви 
 Нуева-Еспарта — штат Венесуели.
 Нуева-Еспарта — муніципалітет в Сальвадорі, в департаменті Ла-Уніон.

Інше 
 «Нуева-Еспарта» — тип ескадрених міноносців ВМС Венесуели.